Alexandre Roguin (né le  à Amiens) est un pharmacien français ;
 Daniël Roguin (né le  à Yverdon et mort dans la même ville le ) est un officier de l’armée suisse dans le service des Provinces-Unies et un banquier ;
 Jules Roguin (1823-1908), est un homme politique suisse qui fut président du Conseil des États.
Personnages de fiction : 
 Madame Roguin, épouse de maître Roguin ;
 Maître Roguin, notaire,  est un  personnage de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac ;
 Natalie Roguin est un personnage de Gribouille, film franco-allemand de Marc Allégret sorti en 1937 et de son remake The Lady in Question,  film américain réalisé par Charles Vidor sorti en 1940.